Фраат (латинизированный вариант , совр. , Фархад) — имя.

 Фраат I — царь Парфии из династии Аршакидов, правил приблизительно в 176—171 годах до н. э., старший сын Приапата.
 Фраат II — царь Парфии из династии Аршакидов, правил приблизительно в 138/137 — 128/127 годах до н. э., сын Митридата I.
 Фраат III — царь Парфии из династии Аршакидов, правил в 70 — 58/57 годах до н. э., сын Санатрука.
 Фраат IV — царь Парфии из династии Аршакидов, правил в 38−2 годах до н. э., сын Орода II.
 Фраат V (Фраатак) — царь Парфии из династии Аршакидов, правил со 2 года до н. э. по 4 год н. э., младший сын Фраата IV.

См. также 
 Фархад (значения)